Николай Степанович Ижутов (11 июня 1920 года, Чувашия — 19 июля 1994 года) — Герой Советского Союза (1946), участник Великой Отечественной войны, заместитель штурмана 108-го бомбардировочного авиационного Рижского полка 36-й бомбардировочной авиационной дивизии 1-го гвардейского бомбардировочного корпуса 18-й воздушной армии, полковник.

Биография 
Родился 11 июня 1920 году в селе Иремкасы, ныне Цивильского района Чувашия.

 1928 — пошёл в 1 класс Степановской семилетней школы, затем поступил в Канашский финансовый техникум.
 1938 — начал работать бухгалтером в Ибресинский райфо.
 1939 — в октябре призван в ряды РККА.
 1941 — окончил Челябинскую военную авиационную школу стрелков-бомбардиров и был в звании лейтенанта направлен в Высшую школу штурманов.
 1942 — в октябре прибыл в 108-й дальнебомбардировочный авиационный полк авиации дальнего действия (АДД). За годы войны на Ил-4 выполнил 202 боевых вылета ночью, налетав 833 часа. Бомбил военно-промышленные объекты на территории Польши, Венгрии, Германии, Норвегии, Финляндии, Прибалтики и др.
 1945 — после войны служил в Дальней авиации СССР на должности штурмана дальнебомбардировочного авиационного полка.
 1970 — полковник Ижутов в запасе, жил в авиагарнизоне Остафьево (ныне в черте Москвы), работал в московском аэропорту Домодедово.

Умер 19 июля 1994 года. Похоронен на городском кладбище города Подольск Московской области.

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» (15.05.1946).
 3 ордена Ленина (18.08.1945; 15.05.1946; 04.06.1955).
 Орден Красного Знамени (19.11.1943).
 Орден Александра Невского (20.05.1944).
 2 ордена Отечественной войны 1-й степени (17.06.1943; 06.04.1985).
 Орден Красной Звезды (05.11.1954).
 Медали: «За боевые заслуги» (15.11.1950), «За оборону Ленинграда», «За оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией», «За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина», «ХХХ лет СА и ВМФ» и другие.

Литература

Ссылки 
 
 Ижутов Николай Степанович (11.06.1920 — 19.07.1994) на сайте Челябинского ВВАУШ.

Персоналии:Ибресинский район
Похороненные в Подольске
Лётчики Великой Отечественной войны
Выпускники Челябинского высшего военного авиационного краснознамённого училища штурманов